Кубок Австрії з футболу 2017–2018 — 83-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вп'яте здобув Штурм.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 липня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 лютого 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Кубок Австрії на soccerway 

2017—2018
Австрія
Австрія
2017 в австрійському спорті
2018 в австрійському спорті